Гін — період парування в тварин;
 Гін — українська старовинна народна міра довжини від 60 до 120 сажнів;
 Гін (; ) — комуна у Франції, регіон Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Кале, кантон Гін;
 Гін — кантон у Франції, регіон Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Кале.